

Села:
 Гумниська — Львівська область, Золочівський район
 Гумниська — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

Села:
 Гумниська () — Підкарпатське воєводство, Березівський повіт
 Гумниська () — Підкарпатське воєводство, Дембицький повіт